Nessuno tocchi Caino, Onlus italiana.
Norme Tecniche per le Costruzioni, Norme emanate dal ministero delle infrastrutture in concerto con il ministero dell'Interno italiano.
Termistore NTC (Negative Temperature Coefficient).
Nardò Technical Center